Гугеноты:

 Гугеноты — название с XVI века французских протестантов (кальвинистов).
 Гугеноты — большая опера в пяти актах. Композитор — Джакомо Мейербер. Либретто — Эжена Скриба и Жермена Делавиня.